ПК может обозначать:

Аббревиатура 
 ПК — Первый канал телевидения.
 ПК — персональный компьютер, настольная микроЭВМ, имеющая эксплуатационные характеристики бытового прибора и универсальные функциональные возможности
 ПК — пулемёт Калашникова, советский единый пулемёт, принятый на вооружение в 1961 году.
 ПК — плавательный костюм и набор индивидуального снаряжения (щуп, вёсла и т. д.), принятый на вооружение советских войск в межвоенный период.
 ПК — Патриарх Кирилл. Инициалы ПК вышиты на мантии Патриарха.
 П/К (подкожно) — способ инъекции лекарственных препаратов. Также употребляются аббревиатуры В/В (внутривенно) и В/М (внутримышечно).
 ПК (также ) — пожарный кран.
 ПК — политическая корректность.
 ПК — программный комплекс.

Обозначение 
 ПК-01 «Львов» — 8-разрядный учебно-бытовой микрокомпьютер.
 ПК-2 — советский корабельный комплекс радиоэлектронного подавления для постановки пассивных помех.
 ПК-10 — советский корабельный комплекс радиоэлектронного подавления и постановки пассивных помех.
 ПК-16 — советский корабельный комплекс радиоэлектронного подавления для постановки пассивных помех.
 ПК-А — белорусский коллиматорный прицел для лёгкого стрелкового оружия.
 Парсек (сокр. «пк») — единица измерения расстояний в космическом пространстве.